Plisa kan syfta på följande platser:

Belarus 

 Plisa (vattendrag i Belarus, lat 54,20, long 28,58), Minsks voblast, 
 Plisa (vattendrag i Belarus), Hrodnas voblast, 

Robotskapade Belarusförgreningar